Radić-Molnarova formula koristi se za računanje udaljenosti između dva paralelna pravca koji nisu paralelni s ordinatom. Zapisana je u obliku:

Za udaljenost paralelnih pravaca koji su ujedno paralelni s ordinatom koristi se formula:

Izvod

Neki pravac p1 ima implicitni oblik

A1x + B1y + C1 = 0

Njegov odsječak na osi y iznosi:

x = 0 ⇒ A1x = 0;

,     (1)

a odsječak na osi x iznosi:

y = 0 ⇒ B1y = 0;

     (2)

Isto tako, pravac p2 u implicitnom obliku

A2x + B2y + C2 = 0

ima svoj odsječak na y-osi koji, po istom izvodu, iznosi:

     (3)

Pošto je p1  p2, a Ox  px, mora biti:

     (1,2)

     (4)

Napomena:  jer u implicitnom obliku vrijedi k1 = k2 (paralelni pravci imaju isti koeficijent smjera k=).

Kao što smo rekli, pravac px je paralelan s Ox. Tada vrijedi da je okomit Oy, odnosno:

     (5)

Znamo da vrijedi trigonometrijski identitet:
   (6)

Sa zadanim aksiomima, izvod glasi:

     (1,3)

     (5)

     (6)

     (4)

ili u eksplicitnom obliku: